Nowa Iwaniwka ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Nowa Iwaniwka (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Nowa Iwaniwka (Arzys), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Arzys
 Nowa Iwaniwka (Sarata), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata

Siehe auch: Nowoiwaniwka